Чемпіонат Польщі з хокею 2016 — 81-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіонат стартував 6 вересня 2015 року, завершився навесні 2016 року перемогою краківського клубу «Краковія».

Учасники чемпіонату

Попередній етап підсумкова таблиця 

Джерело: hokejfan
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Другий етап

Група (1-6 місця) 

Джерело: hokejfan
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група (7-12 місця) 

Джерело: hokejfan
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 19, 20, 23, 24 та 27 лютого.

Півфінали 
Матчі пройдуть 29 лютого, 1, 4, 5, 8, 10 та 12 березня.

Матчі за 3 місце 
 КХ Сянок — Подгале (Новий Торг) — 1:2 — 3:5 (2:1, 0:2, 1:2), 5:3 (2:1, 1:2, 2:0), 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Фінал 
Матчі пройшли 14, 15, 18, 19, 22, 24 та 26 березня.

Втішний раунд 

Джерело: hokejfan
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі, ВБ = перемога по булітах, ПО = поразки в овертаймі, ПБ = поразки по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

І Ліга 
Чемпіоном став клуб «Автоматика Сточньовець 2014».

Джерела 
 Офіційний сайт 
 Усе про хокей 
 Плей-оф 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
2015 у польському спорті
2016 у польському спорті